Демофонт (; ) може да се отнася за:

в древногръцката митология:
 Демофонт (син на Тезей), цар на Атина и син на Тезей
 Демофонт (син на Келей), от Елевсина, син на цар Келей
 Демофонт, син на Хипомедонт, един от „Седемте против Тива“
 Демофонт, придружител на Еней, убит от Камила, дъщерята на Метаб (Вергилий: Aeneis 11.675)

име на следните персони:
 Демофонт (син на Демон), 4 век пр.н.е., шурей (зет) на Демостен
 Демофонт (стратег), атински стратег във войната против Агезилай II от Спарта 379/378 пр.н.е.

Други:
 4057 Демофонт, астероид, открит на 15 октомви 1985 г.

Вижте също 
 Дамофонт (Damophon)